Pingshan är en romanisering av flera ortnamn i Kina som kan syfta på:

Pingshan, Benxi, ett härad i Sichuan-provinsen;
Pingshan, Longgang, en köping i Guangdong-provinsen;
Pingshan, Shijiazhuang, ett härad i Hebei-provinsen;
Pingshan, Shenzhen, en stadsdel i Shenzhen i Guangdong;
Pingshan, Yibin, ett härad i Sichuan-provinsen.
Pingshan (häradshuvudort)
Pingshan (socken i Kina, Guangxi)
Pingshan (köping i Kina, Anhui)
Pingshan (socken i Kina, Guizhou)
Pingshan (socken i Kina, Hunan)
Pingshan (köpinghuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 26,22, long 116,28)
Pingshan (sockenhuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 22,69, long 114,33)
Pingshan (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 22,09, long 111,09)
Pingshan (sockenhuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 32,43, long 119,40)
Pingshan (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 30,10, long 107,42)

WP:Projekt Kina